Лазурненский сельсовет - сельское поселение в Козульском районе Красноярского края.

Административный центр - посёлок Лазурный.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 11 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
 Лазурненский сельский Совет депутатов
Дата Избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Глава муниципального образования
 Дементьев Анатолий Семенович. Дата Избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Козульского района
Сельские поселения Красноярского края